Pleß (Beieren), een gemeente in de Duitse deelstaat Beieren
Pszczyna (Duits: Pleß), een stad in het Poolse woiwodschap Silezië